Mužská čtyřhra Grand Prix Hassan II 2017 probíhala v první polovině dubna 2017. Do deblové soutěže marrákéšského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl argentinský pár Guillermo Durán a Máximo González, jehož členové nestartovali společně. González se rozhodl zúčastnit paralelně hrané houstonské akce. Spoluhráčem Durána se stal Andrés Molteni, s nímž skončil ve čtvrtfinále na raketách nejvýše nasazených Ravena Klaasena s Rajeevem Ramem.

Vítězem se stal nenasazený britsko-chorvatský pár Dominic Inglot a Mate Pavić, který ve finále zdolal španělské turnajové dvojky Marcela Granollerse s Marcem Lópezem po vyrovnaném průběhu 6–4, 2–6 a [11–9], když o vítězích rozhodl až dvoubodový rozdíl v supertiebreaku. Zápas byl ukončen napomenutím Španělů ve formě ztráty míče poté, co v supertiebreaku Granollers zlomil raketu po ztracené výměně na 9–10.

Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. Inglot vybojoval sedmý deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Paviće to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (semifinále)
  Marcel Granollers /  Marc López (finále)
  Rohan Bopanna /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Florin Mergea /  Ajsám Kúreší (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Grand Prix Hassan II
Sport v Maroku v roce 2017
ATP World Tour 2017